En littérature, une légende est un récit fictif.

Dans une représentation graphique (image, photographie, schéma, etc.), la légende est une note explicative décrivant les éléments qu'elle contient. En cartographie, la légende est un encart expliquant la signification des lettres, signes et couleurs employés sur la carte. 

En numismatique, une légende est une inscription gravée circulairement près des bords et quelquefois sur la tranche d’une pièce de monnaie, d’un jeton, d’une médaille.

Œuvres

Musique
 Légende (1860), une œuvre de Henryk Wieniawski pour violon et orchestre ;
 Légende (1918), une œuvre de Florent Schmitt pour saxophone alto (ou violon, ou alto) et orchestre ;
 Légende (1983), un album d'Alan Stivell sorti en 1983 ;

Littérature
 La Légende des siècles (1855-1876), un recueil de poèmes de Victor Hugo ;
 Épopées et légendes, le nom d'une collection littéraire publiée par Henri Piazza en 1920.
 Les Légendes, textes de Bernard Clavel ;
 Légende (1984), le premier tome du Cycle de Drenaï de David Gemmel ;
 Légende (1996), un recueil de nouvelles d'Isaac Asimov ;
 Légendes (1998), une anthologie de nouvelles éditée par l'écrivain américain Robert Silverberg ;
 Légende (2003-2012), une série de bande dessinée d'heroic fantasy de Yves Swolfs ;
 Légende (2016), un roman de Sylvain Prudhomme ;

Divers 
 Légendes (1983), un jeu de rôle français
 Légende, un univers fantastique qui sert de cadre au jeu de rôle Les Terres de Légende (Dragon Warriors)
 Légende Productions (aussi rencontrée sous le nom de Légende Films), une des sociétés de production de cinéma d'Alain Goldman

Voir aussi